Капо́т () — многозначный термин:

 Капот — свободное женское платье с рукавами, на сквозной застежке, XIX век. 
 Капот — домашнее женское платье, разновидность домашнего халата, пеньюара, XIX век.
 Капот и Ка́пор — женская шляпка с широкими полями только спереди, стянутыми с боков лентами, XIX век.
 Капот — деталь кузова автомобиля. В узком смысле — крышка двигательного отсека автомобиля. В широком — сам двигательный отсек, или часть кузова, в которой он размещён.
 В значении «крышка двигательного отсека» слово капот также употребляется в авиации. Передний край капота играет важную роль при визуальном ориентировании в пространстве (лётчик наблюдает соотношение «капот—горизонт»).
 Капот — сокращённая форма термина капоти́рование, аварийный переворот самолёта на нос или на спину через нос.

См. также 
 Капо (значения)

Примечания